Attendorf heißen folgende geographische Objekte:

 Attendorf (Waldhufen), Ortsteil der Gemeinde Waldhufen, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Attendorf (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft von Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Attendorf (Gemeinde Hitzendorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hitzendorf, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark